Élisabeth de Bohême peut désigner : 

Élizabeth Ryksa (1286–1335), fille de Przemysl II de Pologne et seconde épouse du roi Venceslas II de Bohême ;
Élisabeth de Bohême (1292–1330), fille de Venceslas II de Bohême, épouse de Jean de Luxembourg, mère de l'empereur Charles IV, roi de Bohême ;
Élisabeth de Bohême (1358-1373), fille de l'empereur Charles IV, épouse d’Albert III de Habsbourg ;
Élisabeth de Poméranie (1347–1393),  de Charles IV ;
Élisabeth de Goerlitz ou Élisabeth de Luxembourg (1390–1451), fille de Jean de Goerlitz et petite-fille de Charles IV ;
Élisabeth de Bohême ou Élisabeth de Luxembourg (1409-1442), fille de l'empereur Sigismond, roi de Bohême, épouse de l'empereur Albert II ;
Élisabeth de Habsbourg (1435–1505), fille d'Albert II, épouse le roi Casimir IV de Pologne ;
Élisabeth Stuart (1596–1662), fille de Jacques  d'Angleterre, épouse de l'électeur palatin Frédéric V, élu roi de Bohême ;
Élisabeth de Bohême (1618–1680), fille de la précédente et de Frédéric V, correspondante de Descartes.

Homonymie dynastique